Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2004 года прошёл в два этапа с 23 сентября 2003 года по 30 апреля 2004 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 38 сборных. Впервые участвовали сборные Латвии, Македонии и Румынии. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1985 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 36 сборных были разделены на 9 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, вышли во второй раунд, где к ним присоединились сборные Германии и Дании, имевшие наивысший коэффициент. Пять победителей второго этапа и две лучшие сборные среди занявших вторые места вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Финляндии.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа A 
 23-27 сентября 2003

 Франция 6:0 Уэльс
 Австрия 3:0 Греция
 Уэльс 1:0 Греция
 Франция 1:0 Австрия
 Франция 4:0 Греция
 Австрия 5:2 Уэльс

Группа B 
 23-27 сентября 2003

 Норвегия 2:0 Сербия и Черногория
 Португалия 4:0 Эстония
 Норвегия 11:0 Эстония
 Сербия и Черногория 3:1 Португалия
 Норвегия 4:0 Португалия
 Сербия и Черногория 2:0 Эстония

Группа C 
 23-27 сентября 2003

 Швеция 4:0 Турция
 Польша 4:0 Словения
 Швеция 5:0 Словения
 Польша 2:0 Турция
 Швеция 7:1 Польша
 Турция 3:0 Словения

Группа D 
 23-27 сентября 2003

 Словакия 3:0 Чехия
 Исландия 4:0 Латвия
 Чехия 7:0 Латвия
 Исландия 5:3 Словакия
 Исландия 1:0 Чехия
 Словакия 6:0 Латвия

Группа E 
 23-27 сентября 2003

 Испания 4:0 Бельгия
 Фарерские острова 1:0 Босния и Герцеговина
 Испания 9:0 Босния и Герцеговина
 Бельгия 5:0 Фарерские острова
 Испания 4:0 Фарерские острова
 Бельгия 6:0 Босния и Герцеговина

Группа F 
 23-27 сентября 2003

 Англия 0:0 Шотландия
 Украина 4:0 Румыния
 Англия 3:0 Украина
 Шотландия 7:1 Румыния
 Англия 5:1 Румыния
 Украина 1:0 Шотландия

Группа G 
 23-27 сентября 2003

 Италия 8:0 Литва
 Россия 4:1 Северная Ирландия
 Россия 8:0 Литва
 Италия 1:1 Северная Ирландия
 Россия 1:1 Италия
 Северная Ирландия 2:0 Литва

Группа H 
 23-27 сентября 2003

 Швейцария 3:0 Болгария
 Венгрия 1:0 Израиль
 Швейцария 3:0 Венгрия
 Израиль 1:0 Болгария
 Швейцария 1:0 Израиль
 Венгрия 3:2 Болгария

Группа I 
 23-27 сентября 2003

 Нидерланды 2:0 Ирландия
 Беларусь 3:1 Македония
 Нидерланды 9:0 Беларусь
 Ирландия 10:0 Македония
 Нидерланды 19:0 Македония
 Ирландия 10:0 Беларусь

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места, выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 20-24 апреля 2004

 Исландия 4:0 Венгрия
 Германия 9:0 Польша
 Германия 9:0 Венгрия
 Польша 1:3 Исландия
 Германия 5:1 Исландия
 Польша 0:1 Венгрия

Группа 2 
 20-24 апреля 2004

 Дания 4:1 Словакия
 Ирландия 2:2 Испания
 Словакия 1:3 Ирландия
 Дания 1:2 Испания
 Ирландия 1:3 Дания
 Испания 9:0 Словакия

Группа 3 
 26-30 апреля 2004

 Франция 3:0 Нидерланды
 Англия 2:0 Бельгия
 Нидерланды 2:2 Англия
 Бельгия 1:2 Франция
 Франция 3:0 Англия
 Бельгия 2:1 Нидерланды

Группа 4 
 20-24 апреля 2004

 Россия 5:0 Украина
 Норвегия 4:2 Австрия
 Австрия 1:4 Россия
 Норвегия 2:1 Украина
 Норвегия 2:0 Россия
 Украина 2:0 Австрия

Группа 5 
 20-24 апреля 2004

 Швеция 1:1 Сербия и Черногория
 Швейцария 1:4 Италия
 Швейцария 8:1 Сербия и Черногория
 Италия 0:1 Швеция
 Швеция 1:3 Швейцария
 Италия 3:2 Сербия и Черногория

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2003 год в женском футболе
2004 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет